Самса́ра:

 Самсара (Сансара) — философское понятие переселения душ в индийских религиях.
 Самсара — художественный фильм (2001).
 Самсара — документальный фильм (2011).

См. также 
 Сансара (значения)